Шанкар Лакшман (, 7 июля 1933, Мхов, Британская Индия — 29 апреля 2006, Мхов, Индия) — индийский хоккеист (хоккей на траве), вратарь. Двукратный олимпийский чемпион 1952 и 1964 годов, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1960 года.

Биография 
Шанкар Лакшман родился 7 июля 1933 года в индийском населённом пункте Мхов.

В юные годы играл в футбол. Покинув школу, в 1947 году присоединился к индийской армии, войдя в состав оркестра. Служил в 5-м батальоне лёгкой пехоты Маратхи. В армии переключился на хоккей на траве, с 1955 года играл за «Сервисез» из Нью-Дели.

В 1956 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мельбурне и завоевал золотую медаль. Играл на позиции вратаря, провёл 4 матча, мячей не пропускал.

В 1960 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции вратаря, провёл 6 матчей, пропустил 2 мяча (по одному от сборных Нидерландов и Пакистана).

В 1964 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио и завоевал золотую медаль. Играл на позиции вратаря, провёл 9 матчей, пропустил 5 мячей (по одному от сборных ОГК, Испании, Малайзии, Нидерландов и Австралии).

В 1964 году удостоен премии «Арджуна» за высокие достижения в спорте.

В 1966 году в составе сборной Индии по хоккею на траве завоевал золотую медаль летних Азиатских игр в Бангкоке. Был капитаном команды. В 1958 и 1962 годах выигрывал серебро на Азиадах в Токио и Джакарте.

В 1967 году удостоен правительственной награды «Падма Шри».

Лакшман обладал отличной реакцией и умением правильно выбирать позицию в воротах.

Пропустил отборочный турнир летних Олимпийских игр 1968 года и вскоре оставил хоккей. По окончании игровой карьеры оставался на армейской службе. Ушёл в отставку в 1979 году в звании капитана.

В конце жизни жил в нужде. После того как у Лакшмана обнаружили гангрену ноги, он обратился к руководству индийского хоккея, но не получил поддержки. Врачи предложили ампутацию, но хоккеиста бесплатно лечил гомеопатическими препаратами его друг. Правительство штата Мадхья-Прадеш выделило Лакшману 25 тысяч рупий на лечение, что было очень скромной суммой.

Умер 29 апреля 2006 года в Мхове после борьбы с гангреной. Кремирован в Мхове с полными воинскими почестями.

В 2016 году награждён премией Дхиана Чанда посмертно.

Семья 
Был женат, растил сына и трёх дочерей.

Память 
В Мхове стадион пехотной части назван именем почётного капитана Шанкара Лакшмана.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Двукратные олимпийские чемпионы
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года
Военные Индии
Лауреаты премии Арджуна
Кавалеры Падма Шри за заслуги в области спорта
Чемпионы Азиатских игр по хоккею на траве